geometria: symetria osiowa na płaszczyźnie lub symetria płaszczyznowa w przestrzeni
 informatyka: mirroring dysku twardego